Morozov () je ruské příjmení s těmito nositeli:

 Alexandr Ivanovič Morozov (1835–1904), ruský malíř
 Alexandr Morozov (1904–1979), sovětský konstruktér tanků
 Alexej Morozov (* 1977), ruský lední hokejista
 Dmitrij Morozov (* 1974), ruský judista
 Feodosija Morozovová (1632–1675), ruská bojarka, představitelka hnutí starověrců
 Igor Morozov (* 1989), estonský fotbalista
 Ivan Morozov (1871–1921), ruský podnikatel a sběratel umění
 Jevgenij Morozov (* 1984), běloruský teoretik nových médií
 Nikolaj Morozov (1854–1946), ruský vědec a revolucionář
 Olga Morozovová (* 1949), sovětská tenistka 
 Pavlík Morozov (1918–1932), pionýr, oslavovaný stalinistickou propagandou
 Sergej Morozov (1951–2001), sovětský cyklista
 Vladimir Morozov, existuje více osob téhož jména a příjmení

Ruská příjmení